Julien est un nom propre ou bien un adjectif qui peut se référer à :

Anthroponyme 

 Julien, jurisconsulte romain du 
 Julien, empereur romain de 361 à 363
 Julien, un prénom masculin ;
 Julien, un patronyme français ;
 , plusieurs saints du christianisme.

Toponyme 

 Pont Julien, pont situé dans le département de Vaucluse en France ;
 Église Saint-Julien-le-Pauvre, la plus vieille église de Paris autrefois dédiée à Julien de Brioude et aujourd’hui consacrée à l’Hospitalier (d’où la précision « le Pauvre ») et affectée au culte catholique de rite byzantin (église melkite ou grecque-catholique) ;
 Côte Julien, sommet des côtes de Meuse situé dans le département des Vosges ;
 , nombreuses localités.

Titre d'œuvre 

 Julien, album de la chanteuse française Dalida paru en 1973 ;
 Julien, album du chanteur français Julien Clerc paru en 1973 ;
 Julien, album du chanteur français Julien Clerc paru en 1997.
   Julien (album lithopédion de DAMSO) sortie en 2018.
   Julien (single de Brulux) sortie en 2019.

Autres 
 Bouillon Julien, une brasserie parisienne.
 Petit Julien, surnom du Manneken-pis de Bruxelles en Belgique
 Julien's Restorator, un restaurant historique à Boston